Deraya kan syfta på följande platser:

Saudiarabien 

 Ad Dir‘īyah (ort), Ar-Riyad,

Syrien 

 Dārayyā (distriktshuvudort i Syrien), Rif Dimashq, 

Robotskapade Saudiarabienförgreningar
Robotskapade Syrienförgreningar